Holzberg (Ötztaler Alpen), een 1560 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Holzberg (heuvelrug), een heuvelrug met een hoogste top van 444,5 meter hoogte in het zuiden van de Duitse deelstaat Nedersaksen